Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Перші сіяні Надія Петрова і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Моніка Нікулеску і Клара Закопалова з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Aegon International, жінки, парний розряд
2013